[[File:SandCreekCO.jpg|thumb|right|390px| <div style="text-align:center"> Locul unde a avut loc masacrul cunoscut ca Masacrul de la Sand Creek, , Kiowa County, din comitatul Kiowa, statul american . </div>]]

Comitatul Kiowa, conform originalului, Kiowa County, este numele a mai multor comitate din diferite state ale Statelor Unite ale Americii.

 Comitatul Kiowa, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Kiowa, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Kiowa, statul  -- (Categorie și format)

 Vezi și 
 Kiowa (dezambiguizare)''